PMI steht für:
 Pacific Multi Islands, Zusammenfassung mehrerer pazifischer Inseln bei verschiedenen UN-Programmen
 Flughafen Palma de Mallorca nach dem IATA-Code
 Philip Morris International, US-amerikanischer Hersteller von Tabakprodukten
 Picture Manipulation Inspector, eine Software für digitale Bildforensik
 Polymethacrylimid, ein Kunststoff
 Positive Material Identification (Verwechslungsprüfung), spektroskopische Analyse (OES oder XRF) auf chemische Elemente und deren prozentuale Anteile (insbes. Metalle in einer Legierung)
 Post Merger Integration, Integrationsphase nach einer Fusion von Unternehmen
 Post-mortem interval, siehe Leichenliegezeit
 Precision Medicine in Chronic Inflammation, Forschungsverbund in Schleswig-Holstein
 Privilege Management Infrastructure im Kontext IT-Sicherheit
 Project Management Institute, weltweit tätiger US-amerikanischer Projektmanagementverband
 Protection maternelle et infantile, französisches Hilfswerk für Mütter und Kinder
 Purchasing Managers Index, US-amerikanischer Einkaufsmanagerindex
 Powiat Międzychodzki in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

pmi steht für:
 Taoba (auch: Nördliches Pumi/Primi; ISO-639-3-Code), Dialekt von Primi (Sprache), Xixia-Qiang-Sprache der Primi in der chinesischen Provinz Yunnan

Abkürzung